Armia Imperium Rosyjskiego (1721–1917)
 Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej (od 1992)

Zobacz też 
 Armia Czerwona
 Armia Radziecka